Il torneo di pugilato dei pesi supermassimi ai XVII Giochi panamericani si è svolto a Toronto dal 19 al 25 luglio 2015 e vi hanno preso parte 8 pugili di 8 differenti nazioni. La categoria è riservata a pugili di peso superiore a 91 chilogrammi e il campione uscente, vincitore a Guadalajara nel 2011, era l'ecuadoriano Ítalo Perea, non presente a Toronto perché passato al professionismo.

Risultati

Note

Collegamenti esterni
Risultati +91kg Toronto2015.org

Pugilato ai XVII Giochi panamericani